Karl Gille ist der Name folgender Personen:

* Karl Gille (Jurist) (1813–1899), deutscher Jurist
 Karl Gille (Kapellmeister) (1861–1917), deutscher Kapellmeister